Ваня Кинг и Ярослава Шведова защитават титлата си.

Поставени тенисисти 
  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (полуфинал)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (четвъртфинал)
  Лизел Хубер /  Лиса Реймънд (полуфинал)
  Саня Мирза /  Елена Веснина (финал)
  Бетани Матек /  Мегън Шонеси (2 кръг)
  Надя Петрова /  Анастасия Родионова (четвъртфинал)
  А. Хлавачкова  Л. Храдецка
  Шуай Пън /  Цзе Джън (2 кръг)
  Юлия Гьоргес /  Мария Кириленко (четвъртфинал)
  Ивета Бенешова /  Барбора Захлавова-Стрицова (1 кръг)
  Мария Хосе Мартинес Санчес /  Анабел Медина Гаригес (осминафинал)
  Юн-Джан Чан /  Моника Никулеску (осминафинал)
  Даниела Хантухова /  Агнешка Радванска (1 кръг)
  Кара Блек /  Шахар Пеер (осминафинал)
  Чия-Джун Чуан /  Су-Вей Сие (1 кръг)
  Олга Говорцова /  Алла Кудрявцева (осминафинал)

Схема

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Външни препратки 
 Схема на турнира

Уимбълдън (турнир)